

Patronyme 

 Hassan Tehrani Moghaddam (1959-2011), commandant de la Garde dans la guerre Iran-Irak, acteur majeur du programme nucléaire iranien et fondateur du pouvoir dissuasif de l'Iran ;
 Hedieh Tehrani (née en 1972), actrice iranienne ;
 Hossein Tehrani (1912-1974), percussionniste iranien, maître incontesté de tombak ;
 Hossein Tehrani, ancien arbitre iranien de football des années 1960 ;
 Mojtaba Tehrani (1933-2013), marja-e taqlid chiite duodécimain iranien.